La classe Edgar peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de navires de ligne de  de 60 canons, dessinée par Thomas Slade au milieu du  ;
 la , une classe de croiseurs protégés construits à la fin du .

Edgar